Almazán (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Soria
 Almazán (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Soria